Maleo bezeichnet:

 Maleo (Lombardei), eine italienische Gemeinde
 Maleo (Automarke), eine Automarke aus Indonesien
 ein Großfußhuhn, siehe Hammerhuhn